Арнасон — фамилия:

 Йон Арнасон (1819—1888) — исландский учёный-фольклорист и краевед.
 Арнасон, Йоун (род. 1960) — исландский шахматист, гроссмейстер (1986).
 Арнасон, Йохан (род. 1940) — философ, историк и социолог, профессор Карлова университета (Прага).
 Арнасон, Тайлер (род. 1979) — американский хоккеист.

См. также 
 Арнесон
 Арнесен